ван Дипенбек () — нидерландская фамилия. Известные представители:

 Ван Дипенбек, Абрахам (1596—1675) — фламандский художник и график эпохи барокко.
 Ван Дипенбек, Ян (1903—1981) — нидерландский футболист.